Een verkeersweg:
N68 (België)
N68a (België)
N68b (België)
N68 (Frankrijk)
N68 (Ierland)
N68 (Nederland), zie Rijksweg 68